Destinazione Paradiso – album di Gianluca Grignani del 1995
 Destinazione Paradiso – singolo di Gianluca Grignani, dall'omonimo album del 1995
Destinazione Paradiso – singolo di Laura Pausini, dall'album Io canto del 2006